Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Cape Breton”
 Pierwszy HMCS „Cape Breton” (K350) był fregatą typu River. W służbie w latach 1943-1946.
 Drugi HMCS „Cape Breton” (ARE 100) był okrętem zaopatrzeniowym typu Cape. W służbie kanadyjskiej w latach 1959-1964. Wcześniej służył pod banderą brytyjską.

Bibliografia 
 

Cape Breton